Kissel peut faire référence à :
 Kissel, dessert d'origine russe ;

Patronyme 
 Hans Kissel (1897-1975), général allemand ;
 Hans-Michael Kissel (1942-), sculpteur allemand ;

Autres 
 (21450) Kissel, astéroïde.

Homonymie de patronyme